

Geografia
 Lamia – comune della Grecia

Mitologia 
 Lamia – personaggio della mitologia greca
 Lamia – personaggio della mitologia basca

Persone 
 Lamia – amante di Demetrio I Poliorcete
 Lucio Elio Lamia – console romano nel 3

Zoologia 
 Chiruromys lamia – roditore della Nuova Guinea
 Lamia – genere di coleotteri

Altro 
 Lamia (The Stress of Her Regard) – romanzo di Tim Powers 
 248 Lameia – asteroide della fascia principale